Mammen steht für:
 Mammen (Viborg Kommune), Ortschaft in der Kommune Viborg

Mammen ist der Familienname folgender Personen:
 Eberhard F. Mammen (1930–2008), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Enno Mammen (* 1955), deutscher Mathematiker 
 Franz August Mammen (1813–1888), deutscher Unternehmer und liberaler Politiker
 Gerhard Mammen (1947–2012), Professor und Präsident der Hochschule Ansbach
 Jeanne Mammen (1890–1976), deutsche Malerin

Siehe auch:
 Mammen-Stil